Oxan bezeichnet folgende chemische Verbindungen:

 Tetrahydropyran nach der Nomenklatur des Hantzsch-Widman-Systems
 Eigentlich Wasser als Stammhydrid des Sauerstoffs nach der substitutiven IUPAC-Nomenklatur, in diesem Fall wird jedoch der Name Oxidan verwendet, da Oxan bereits durch die Nomenklatur des Hantzsch-Widman-Systems belegt ist